Superpuchar Hiszpanii w piłce siatkowej mężczyzn 2018 – 21. edycja rozgrywek o Superpuchar Hiszpanii rozegrana 6 października 2018 roku w Pabellón Los Planos w Teruelu. W meczu o Superpuchar udział wzięły dwa kluby: mistrz i zdobywca Pucharu Hiszpanii w sezonie 2017/2018 -  oraz finalista Pucharu Hiszpanii - .

Po raz siódmy zdobywcą Superpucharu Hiszpanii został .

MVP spotkania wybrany został zawodnik  - Andrés Villena.

Drużyny uczestniczące

Mecz

Ustawienie wyjściowe drużyn

Rozkład punktów

Bibliografia 
 
 

Superpuchar Hiszpanii w piłce siatkowej mężczyzn
2018 w Hiszpanii
2018 w piłce siatkowej